Пак-Паан Ён Хи (, , 1945, , провинция Чхунчхон-Пукто) — южнокорейский и немецкий  и .

Биография 
Изучала композицию и теорию в Сеульском национальном университете (1965—1972). В 1974—1979 годах училась во Фрайбурге у К. Хубера и Б. Фернихоу. В 1991 году преподавала в Музыкальной академии Граца, в 1992—1993 — в Музыкальной Академии Карлсруэ. С 1994 преподает в созданной ею Мастерской современной музыки при Высшей школе искусств Бремена. Среди её учеников — Джамиля Джазылбекова, Акико Мураками и др.

Муж — композитор, дирижёр и педагог Клаус Хубер. Живёт в Бремене и Паникале (Перуджа).

Сочинения 
 PA-MUN для фортепиано (1971)
 Dreisam-Nore для флейты (1975)
 Ta-Ryung II для 16 инструментов (1978)
 Sori для симфонического оркестра (1979)
 Nun для 5 женских голосов и 18 инструментов (1979)
 Madi для 12 инструментов (1981)
 Flammenzeichen для женского голоса соло и малых ударных (1983)
 Aa-ga I для виолончели (1984)
 Mein Herz для женского и мужского голоса и малых ударных (1991)
 BIDAN-SIL / Шелковая нить для гобоя и оркестра (1992—1993)
 Rast in einem alten Kloster для бас-флейты (1992—1994)
 TSI-SHIN-KUT/ Обряд Мирового Духа для 4 перкуссионистов и магнитофонной ленты (1993—1994)
 Sowon / Wunsch для сопрано и 10 инструментов на стихи Анны Ахматовой, Розы Ауслендер и Луизы Лабе (1995—1996)
 In dunkeln Träumen… для чтеца, флейты и альта на стихи Гейне (1997)
 Die Insel schwimmt для фортепиано и перкуссии (1997)
 Ne Ma-Um для аккордеона и трещотки (1996—1998)
 Roaring Hooves для 7 инструментов (2000)
 Silbersaiten для фортепиано, скрипки и виолончели (2002)
 Louise Labé для меццо-сопрано, гобоя д’амур, кларнета, скрипки и перкуссии (2002)
 Moira для меццо-сопрано и аккордеона (2003)
 Wundgeträumt для флейты, гобоя, кларнета, скрипки и виолончели (2004—2005)
 Hin-Nun II/ Белый снег для сопрано, меццо-сопрано, контртенора, тенора, баритона и баса (2005)
 Mondschatten, камерная опера по трагедии Софокла «Эдип в Колоне» и дзэн-буддистским текстам (2006)
 In luce ambulemus для тенора соло и оркестра на латинские тексты из посланий второго католического священника и мученика Кореи, отца Yang-Eop Choe (1821—1861) (о процессе его беатификации см.:  (2007)
 Vide Domine, vide afflictionem nostram для смешанного хора a capella на латинские тексты отца Yang-Eop Choe (2007)
 Attende, Domine, miserecordiam tuam (2009)
 Hohes und tiefes Licht, двойной концерт для скрипки, альта и оркестра (2010—2011)

Исполнители 
Произведения Пак-Паан Ён Хи исполняли, среди других, Ensemble Modern (дирижёр Петер Этвёш), Оркестр Юго-Западного радио (дирижёр Михаэль Гилен), перкуссионист Робин Шулковский, аккордеонист Теодоро Анцеллотти и др.

Признание 
Премия Штутгарта (1980). Художественная премия Хайдельберга (1995). Премия Сеульского университета За жизненные достижения (2006). Орден За заслуги Республики Южная Корея (2007) и другие награды. Член Берлинской академии художеств (2009).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте IRCAM
 Сайт Мастерской современной музыки
 Интервью (нем.)

Оперные композиторы
Женщины-композиторы
Кавалеры корейского ордена «За гражданские заслуги»